Dieser Artikel behandelt die schwedische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die schwedische Mannschaft war es die siebte Teilnahme.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurde Schweden der Gruppe mit  Spanien, Norwegen, Rumänien, den Färöer und Malta zugelost.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Janne Andersson, der die Mannschaft 2016 übernommen hatte, 29 Spieler ein, von denen nur Alexander Isak und Kristoffer Olsson alle zehn Spiele mitmachten. Isak war im Januar 2017 bei zwei Spielen zum Einsatz gekommen, bei denen nur Spieler der pausierenden schwedischen Liga eingesetzt wurden und war zwei Jahre lang nicht berücksichtigt worden. Je neun Einsätze hatten Marcus Berg, Sebastian Larsson, Torhüter Robin Olsen und Robin Quaison, die nach der gelungenen Qualifikation, im letzten Spiel nicht eingesetzt wurden. Stattdessen kamen in diesem Spiel Riccardo Gagliolo, Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg zu ihrem ersten Länderspiel. Als die Qualifikation noch auf dem Spiel stand, hatte Marcus Danielsson seinen ersten Einsatz.

Bester Torschütze mit fünf Toren war Robin Quaison. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation gleich in ihrem ersten Länderspiel Marcus Danielsson (zur 1:0-Führung beim 4:0-Sieg gegen Malta) und Mattias Svanberg (zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 3:0-Sieg gegen die Färöer). Insgesamt trugen elf Spieler zu den 21 Qualifikationstoren bei. Zudem profitierten die Schweden von zwei Eigentoren.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Die Vorbereitung begann im Januar 2020 mit zwei Spielen in Doha, wobei die Mannschaft am 9. Januar zunächst gegen die Republik Moldau mit 1:0 und drei Tage später ebenfalls mit 1:0 gegen das Kosovo gewann. Bei beiden Spielen wurden nur Spieler aus der heimischen Liga und pausierenden Ligen eingesetzt, da diese Termine nicht im FIFA-Rahmenkalender standen und daher Legionäre nicht für Länderspiele abgestellt werden mussten. Alexander Kačaniklić, für den es die Länderspiele Nummer 20 und 21 waren, war der einzige eingesetzte Spieler, der zuvor mehr als drei Spiele bestritten hatte. Im März sollte es dann Spiele gegen Russland und Zypern sowie im Juni gegen EM-Neuling Finnland und Dänemark geben. Diese wurden aber wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt. In der im Herbst 2020 ausgetragenen UEFA Nations League 2020/21 konnten die Schweden nur das Heimspiel gegen Vizeweltmeister Kroatien gewinnen, das Auswärtsspiel sowie die Spiele gegen Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal wurden verloren, so dass die Schweden in die Liga B absteigen. Im Oktober fanden die nachgeholten Freundschaftsspiele gegen Dänemark (0:2) und Russland (2:1) statt, bei denen Jens Cajuste und Carl Starfelt zu ihrem Länderspieldebüt kamen.

Kurz vor den ersten Spielen der Qualifikation für die WM 2022 am 25. und 28. März 2021 erklärte sich der nach der EM 2016 zurückgetretene Rekordtorschütze Zlatan Ibrahimović bereit, wieder für die schwedische Nationalmannschaft zu spielen und wurde dann auch nominiert. In den Spielen gegen Georgien (1:0) und das Kosovo (3:0) gelang ihm zwar kein Tor, er gab aber in beiden Spielen die Vorlage zum 1:0. Im anschließenden Freundschaftsspiel gegen Estland (1:0) wurde er wie mehrere andere Stammspieler nicht eingesetzt. Mitte Mai erlitt er eine Knieverletzung, so dass er für die EM ausfiel.

Am 29. Mai und 5. Juni spielten die Schweden in Solna gegen EM-Neuling Finnland (2:0) bzw. Armenien (3:1), das sich nicht für die EM-Endrunde qualifizierte.

Kader 
Der Kader für die Endrunde, der wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie diesmal aus 26 Spielern bestehen darf, wurde am 18. Mai 2021 bekannt gegeben. Am 31. Mai wurde Martin Olsson verletzungsbedingt durch Pierre Bengtsson ersetzt.

Anmerkungen:  M = Meister 2020/21, P = Pokalsieger 2020/21, (II) = 2. Liga,  = Aufsteiger,  = Absteiger, (II) = 2. Liga Saison 2021

Endrunde 
Schweden hatte sich mit der Friends Arena in Solna um die Ausrichtung von Spielen beworben, wurde aber nicht berücksichtigt. Bei der Auslosung am 30. November war Schweden in Topf 3 und hätte auch Deutschland zugelost werden können, wurde dann aber Spanien und Polen sowie einer Mannschaft zugelost, die sich im November 2020 noch qualifizieren musste, was der Slowakei gelang. Gegen die Spanier spielten die Schweden schon in der Qualifikation. Insgesamt ist die Bilanz mit drei Siegen, fünf Remis und sieben Niederlagen negativ. Den letzten Sieg gab es in der Qualifikation zur EM 2008, bei der Spanier dann den Titel gewannen. Gegen Polen ist die Gesamtbilanz dagegen positiv. In 26 Spielen gab es 14 Siege, vier remis und acht Niederlagen, wobei die letzten fünf Spiele gewonnen wurden. Die letzte Niederlage gegen die Polen gab es im August 1991. Gegen die Slowakei gab es in fünf Spielen zwei Siege und drei Remis.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde 

Als Gruppensieger traf die schwedische Mannschaft in Glasgow auf die Ukraine und verlor mit 1:2 nach Verlängerung. Dabei musste die schwedische Mannschaft ab der der 100. Minute nach der Roten Karte für Marcus Danielson mit zehn Mann spielen und kassierte das Tor zum 1:2 in der ersten Minute der Nachspielzeit.

|}

Einzelnachweise 

Schweden
2021